Pleasantdale ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pleasantdale (Maine)
 Pleasantdale (New Jersey)
 Pleasantdale (New York)
 Pleasantdale (Hampshire County, West Virginia)
 Pleasantdale (Preston County, West Virginia)

in Kanada:
 Pleasantdale No. 398 Saskatchewan
 Pleasantdale (Saskatchewan)